

Géomorphologie 
 En géomorphologie, on appelle caverne une cavité souterraine le plus souvent d'origine naturelle.

Médecine 
 En médecine, on appelle caverne une cavité creusée au sein du parenchyme pulmonaire à l'occasion d'une affection tuberculeuse.

Littérature ancienne 
 La caverne est une allégorie célèbre, exposée par Platon dans le Livre  de La République.

Toponymes 

 District historique de The Caverns, dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

Voir aussi
 Les Cavernes, un album de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran